Любичев — многозначный термин, может обозначать:
 Любичев — остров на Украине.
 Любичев, Михаил Дмитриевич (1910—1944) — офицер, Герой Советского Союза.